Bisi ist der Name von

 Bifus, auch Bisi oder Bisus, Bischof von East Anglia 669–673

Bisi oder Bişi ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Bisi Fabbri (1881–1918), italienische Malerin und Karikaturistin
 Cumali Bişi (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Giuseppe Bisi (1787–1869), italienischer Maler
 Luigi Bisi (1814–1886), italienischer Maler und Architekt
 Michele Bisi (1788–1874), italienischer Kupferstecher und Maler